Hermann Speck von Sternburg – diplomatico e collezionista d'arte tedesco
 Maximilian Speck von Sternburg – commerciante, imprenditore e collezionista d'arte tedesco
 Wilhelm von Sternburg – scrittore e giornalista tedesco
 Wolf-Dietrich Speck von Sternburg – albergatore e mecenate tedesco